IGG est un sigle qui peut désigner :
 Itinéraire à grand gabarit, un aménagement routier réalisé en 2004 pour transporter, de Langon à Blagnac, les pièces de l'A380 fabriquées à Hambourg et Saint-Nazaire et assemblées dans l'atelier d'Airbus près de Toulouse.
Internet Gaming Gate, un développeur et éditeur de jeux vidéo chinois dont la société a été fondée en 2006.

IgG est un sigle qui peut désigner :
 immunoglobuline de type G, une classe de molécules anticorps.